Torben Krogh henviser til flere artikler:

 Torben Krogh (teaterhistoriker) (1895-1970) – dansk professor, musik- og teaterhistoriker
 Torben Krogh (chefredaktør) (1943-2007) – dansk journalist, chefredaktør og forfatter